Мацуєв:

 Мацуєв Денис Леонідович ( 1975) — російський піаніст, народний артист Росії (2011).
 Мацуєв Микола Іванович (1894–1975) — російський бібліограф.